Сильное произведение  графов G и H — это граф, такой, что:
 множество вершин  является прямым произведением 
 различные вершины (u,u' ) и (v,v' ) связаны ребром в  тогда и только тогда, когда
 u = v и u'  смежна с v' , или
 u'  = v'  и u смежна с v, или
 u смежна с v и u'  смежна с v' .
Сильное произведение является объединением прямого произведения и тензорного произведения.

Сильное произведение называется также нормальным произведением или AND произведением. Произведение впервые ввёл Сабидусси в 1960 году. Сильное произведение контрастирует со слабым произведением, но эти два произведения отличаются, только если применяются к бесконечным графам.

Например, граф ходов короля, граф, в котором вершинами являются клетки шахматной доски, а рёбра представляют возможные ходы короля, является сильным произведением двух путей.

Следует проявлять осторожность, когда термин встречается в литературе, поскольку сильное произведение используется и для обозначения тензорного произведения.

См. также 
 Произведение графов
 Прямое произведение графов
 Тензорное произведение графов

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Произведение графов